Blackhead (ziekte), een ziekte die voorkomt bij hoenderachtigen
 Blackhead Mountains, een bergketen in de Amerikaanse staat New York
 Blackhead (berg), een berg in dat gebergte
 Blackhead Point (Tai Pau Mai), een kaap in Hongkong
 Blackhead (Bay de Verde), een dorp op het Canadese eiland Newfoundland
 Blackhead (St. John's), een dorp op het Canadese eiland Newfoundland
 Blackhead (kaap), een rotsachtige kaap in Otago op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland
 Blackhead (dorp in Nieuw-Zeeland), een dorp op het Nieuw-Zeelandse Noordereiland